Kingswood peut faire référence à

Lieux

Australie

Canada 
 ,
 ,
 ,
  (Nouveau-Brunswick)

États-Unis 
 ,
 Kingswood (Pennsylvanie),
 Kingswood (Texas).

Irlande

Royaume-Uni 
 Kingswood (Buckinghamshire) ;
  ;
 Kingswood, village situé dans le Gloucestershire ;
 Abbaye de Kingswood ;
 Kingswood (Gloucestershire du Sud),
 Kingswood (circonscription britannique),
  ;
 Kingswood (Herefordshire) ;
 Kingswood (Kent) ;
 Kingswood (Powys) ;
  ;
  ;
 Kingswood (Warrington) ;
 .

Véhicules 
 Chevrolet Kingswood, une automobile manufacturée de 1959 à 1972,
 Chevrolet Kingswood Estate, variation de la Chevrolet Kingswood, manufacturée de 1969 à 1972,
 , une automobile manufacturée de 1968 à 1984.

Médias 
  (1980-1984), une comédie de situation australienne,
 Kingswood, une chanson par ,
 , un groupe musical australien.

Institutions

Voir aussi